Treynor ist der Familienname folgender Person:

 Jack Treynor (1930–2016), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Treynor (Iowa)

Siehe auch:
 Treynor-Quotient, eine von Jack Treynor entwickelte finanzwirtschaftliche Kennzahl
 Traynor
 Trainor
 Treanor